Fredy Fässler (1959-), Zwitsers politicus
 Amand Fäßler (1938-), Duits fysicus
 Antonia Fässler (1969-), Zwitserse politica
 Daniel Fässler (1960-), Zwitsers politicus
 Doris Fässler (1954-), Zwitserse kunsthistorica
 Hans Fässler (1954-), Zwitsers historicus en politicus
 Hieronymus Fäßler (1823–1903), Zwitsers ondernemer en technologisch pionier
 Hildegard Fässler (1951-), Zwitserse politica
 Jonas Fäßler (2001-), Oostenrijks hockeyspeler
 Josef Anton Fässler (1770–1833), Zwitsers politicus
 Josef Anton Fässler (1796–1875), Zwitsers politicus
 Josef Anton Fässler (1833–1898), Zwitsers politicus
 Josef Anton Fässler (1893–1970), Oostenrijks politicus
 Julian Fässler (1986-), Oostenrijks politicus
 Marcel Fässler (1976-), Zwitserse racepiloot
 Marcel Fässler (bobsleeër) (1959-), Zwitsers bobsleeër
 Nicole Fässler (1995-), Zwitserse hockeyspeelster
 Patricia Fässler (1974-), Miss Zwitserland 1993
 Paul Fässler (1901-1983), Zwitsers voetballer
 Peter Fässler-Weibel (1948–2011-), Zwitsers therapeut
 Reinhard Fässler (1956-), Oostenrijks arts
 Sabrina Fässler (1989-), Zwitserse hockeyspeelster

Zwitserse achternaam